CEV-Pokal 2015/16 steht für:

 CEV-Pokal 2015/16 (Frauen)
 CEV-Pokal 2015/16 (Männer)